Ludovic Fardin, un footballeur français ;
 Mohammad Ali Fardin,un acteur iranien ;
 Thelma Ines Fardín Caggiano, une actrice argentine.

Lien externe 
 
Patronyme hispanique
Patronyme martiniquais
Patronyme normand